Берсон — фамилия. Известные носители:
 Берсон, Артур (1859—1942) — польский метеоролог и аэролог.
  (род. 1980) — французский футболист.
 Берсон, Николай Семёнович (род. 1953) — директор Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии, член Национального союза театральных деятелей Украины.
 Берсон, Соломон (1918—1972) — американский врач-эндокринолог.
  (1895—1919) — советский партийный и военный деятель, народный комиссар национальностей Западной области и фронта.